Les championnats d’Europe de boxe amateur sont organisés par l'EABA (European Amateur Boxing Championships) et depuis 2008 par l’EUBC (European Boxing Confederation). La  remonte à 1925 alors que des championnats d’Europe femmes sont organisés depuis 2001.

Éditions

Hommes

Femmes

Tableau des médailles 
Après l'édition 2022. 2 médailles de bronze sont décernées par catégorie à partir de l'édition 1951 et 2 médailles de bronze n'ont pas été attribuées lors de l'édition féminine 2001 par manque de participantes.

Hommes

Femmes

Notes et références

Voir aussi 
 Championnats du monde de boxe amateur

Lien externe 
  Résultats des championnats d’Europe

Compétition fondée en 1925